Джейси Кэрролл (; ) — американский и азербайджанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Манреса».

Школа и колледж 
На уровне колледжей выступал за команду Университета штата Юта. Уже с момента выступлений за колледж игрока отличали высокие бомбардирские качества. Джейси Кэролл занимает второе место по проценту реализации трёхочковых в истории первого дивизиона NCAA. Также ему принадлежит рекорд колледжа по набранным очкам, а также девять других рекордов колледжа. После его окончания стал 14-м в списке лучших по количеству выполненных трёхочковых, а также 52-е место по результативности в истории первого дивизиона NCAA.

Профессиональная карьера 
В июле 2011 года Кэролл подписал трёхлетний контракт с испанским клубом «Реал Мадрид». 22 июля 2013 года подписал дополнительное соглашение, по которому контракт истекал в 2017 году.

В сезоне «Реал Мадрид» стал чемпионом Евролиги, в финале четырёх обыграв «Олимпиакос» со счётом 78-59. В национальном чемпионате с «Реалом» также стал чемпионом Испании, обыграв в финале «Барселону». В итоге в сезоне «Реал» выиграл три титула.

Кэрролл отыграл за «Реал» 10 сезонов, набрав 2 607 очков в 274 матчах Евролиги.

В 2022 году стал игроком «Манресы».

Национальная сборная Азербайджана 
Кэролл пытался натурализоваться ещё зимой 2011 года, однако из-за бюрократических проволочек не смог получить гражданство Азербайджана. Появились слухи, что вместо этого Кэрролл будет претендовать на гражданство Черногории, однако в итоге в апреле 2012 года он получил паспорт гражданина Азербайджана.

За национальную сборную Азербайджана Кэррол выступил в двух отборочных матчах к Евробаскету 2013 года, набрал 27 очков в матче против команды Швеции, который его команда проиграла со счётом 79-96. В матче против команды Люксембурга набрал 26 очков, а сборная одержала победу со счётом 95-77.

Награды и достижения 
 Реал Мадрид
 2× Чемпион Евролиги: 2015, 2018
 3× чемпион Испании: 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
 4× Обладатель Кубка Короля Испании по баскетболу: 2012, 2014, 2015, 2016
 Обладатель Межконтинентального Кубка ФИБА: 2015
 2× Обладатель Суперкубка Испании: 2013, 2014
Личные
 Первая сборная чемпионата Испании: 2011
 Лучший снайпер Еврокубка УЛЕБ: 2011
 3× Лучший снайпер чемпионата Испании: 2010, 2011
 Баскетболист года конференции Western Athletic: 2008
 2× Первая сборная конференции Western Athletic: 2007, 2008
 Лучший игрок конференции Big West: 2005

Ссылки 

 Jaycee Carroll at acb.com 
 Jaycee Carroll at draftexpress.com
 Jaycee Carroll at eurobasket.com
 Jaycee Carroll at euroleague.net
 Jaycee Carroll at sports-reference.com
 Jaycee Carroll at utahstateaggies.com

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Азербайджана
Игроки «Юта Стэйт Эджис» (баскетбол)
Игроки БК «Терамо»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Манреса»
Игроки сборной Азербайджана по баскетболу